Feliks Jan Gebethner (1832–1887) – kupiec, kolekcjoner i artysta-muzyk
 Gustaw Adolf Gebethner (1831–1901) – polski księgarz i wydawca
 Jan Robert Gebethner (1860–1910) – polski księgarz i wydawca
 Jan Stanisław Gebethner (1894–1981) – polski księgarz i wydawca
 Stanisław Gebethner (ur. 1935) – polski prawnik, politolog
 Tadeusz Gebethner (1897–1944) – polski piłkarz oraz księgarz i współzałożyciel klubu Polonia Warszawa
 Wacław Gebethner (1899–1959) – polski lekkoatleta, piłkarz oraz księgarz i współzałożyciel klubu Polonia Warszawa
 Zygmunt Gebethner (1923–2020) – polski redaktor i wydawca, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

Zobacz też 
 Gebethner i Wolff – wydawnictwo